Lagardère Paris Racing correspond :
au Racing Club de France (basket-ball, féminines)
au Racing Club de France (natation)
au Lagardère Paris Racing (club), club omnisports
au Racing Club de France (volley-ball)